Cantoni ist der Familienname folgender Personen:

 Attilio Cantoni (1931–2017), italienischer Ruderer
 Davide Cantoni (* 1981), italienischer Wirtschaftshistoriker und Hochschullehrer
 Eitel Cantoni (1906–1997), uruguayischer Autorennfahrer
 Jack Cantoni (1948–2013), französischer Rugby-Union-Spieler
 Oscar Cantoni (* 1950), italienischer Geistlicher, Bischof von Crema
 Simone Cantoni (1739–1818), Schweizer Architekt